Casiraghi:
 Alberto Casiraghi
 Andrea Casiraghi
 Charlotte Casiraghi
 Pierluigi Casiraghi
 Pierre Casiraghi
 Stefano Casiraghi
Sobrenomes da língua italiana